Ответвление:
 Ответвление — отросток, боковая ветвь растения.
 Ответвление (речное) — длинное, сформировавшееся русло реки, со всеми свойственными речному руслу особенностями морфологического строения, обычно вновь впадающее в ту же реку ниже по течению.
 Ответвление — боковая второстепенная линия какого-нибудь сооружения, отходящая в сторону от магистральной линии.
 Ответвление — художественное произведение, представляющее собой ответвление от основного сюжета другого произведения.

См. также 
 Форк